Cearense steht für:

 Cearense (Dialekt) (auch Dialeto cearense oder Dialeto da costa norte), Dialekt in der Região Nordeste, Brasilien

Cearense ist der Familienname folgender Personen:

 Catulo da Paixão Cearense (1863–1946), brasilianischer Sänger, Komponist und Dichter